liliowe – podklasa roślin z klasy jednoliściennych
 Liliowe – przełęcz w Tatrach
 Liliowe – taras w Tatrach Wysokich (nad Morskim Okiem)

Zobacz też 
 Wyżnie Liliowe